Иустин Николаевич Батищев (партийная кличка — Алмазов) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1882 году в Аккермане. Член КПСС с 1940 года.

Участник Первой мировой войны. С 1919 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1919—1940 годах — профессиональный революционер, организатор борьбы трудящихся Южной Бессарабии, создатель сети подпольных сельских райкомов и боевых отрядов, член Южно-Бессарабского революционного комитета, один из организаторов Татарбунарского восстания, осуждён на пожизненную каторгу после поражения восстания и «процесса пятисот», освобождён советской властью, на ответственной работе в советских органах Измаильской области.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов.

Умер 27 марта 1969 года в Белгороде-Днестровском.

Ссылки 
 Батищев Иустин Николаевич // Советская Молдавия: краткая энциклопедия / Вартичан И. К. — Кишинёв: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии, 1982. — С. 176. — 709 с.

Родившиеся в Бессарабии
Революционеры Молдавии
Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва